Die Divizia B 1935/36 war die zweite Spielzeit der zweiten rumänischen Fußballliga. Sieger der Aufstiegsrunde wurde ILSA Timișoara, das sich in der Relegation gegen Universitatea Cluj jedoch nicht durchsetzen konnte.

Modus 
Die Divizia B wurde in fünf Staffeln mit jeweils acht Mannschaften ausgetragen. Die Sieger jeder Staffel qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde. Der Sieger dieser Aufstiegsrunde trat schließlich in Hin- und Rückspiel gegen den Letztplatzierten der Divizia A an, um den Aufsteiger zu ermitteln. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Teamwechsel 
Die letztjährigen Tabellenletzten der Staffeln II bis V CA Arad, Ceramica Bistrița, Vitrometan Mediaș und Unirea CFR Pașcani wurden durch Craiu Iovan Craiova, Victoria Carei, IAR Brașov und Dragoș Vodă Cernăuți ersetzt.

Staffel I 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel II 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel III 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel IV 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel V 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 1935/36 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1935/36
1935 36